Anni Pol·lió, noble romà
 Gai Asini Pol·lió, destacat poeta, orador i historiador del temps d'August
 Gai Asini Pol·lió (cònsol), cònsol l'any 23 
 Asini Pol·lió Verrugós, cònsol l'any 81
 Asini Pol·lió (orador), sofista romà però nadiu de Tral·les a l'Àsia Menor.
 Celi Pol·lió, militar romà comandant a Armènia
 Claudi Pol·lió, escriptor romà
 Luci Fufidi Pol·lió, cònsol el 166 
 Valeri Pol·lió, filòsof grec del segle II
 Vedi Pol·lió, cavaller romà amic d'August
 Vespasi Pol·lió, pretor romà al segle I
 Vitrasi Pol·lió, prefecte (governador) d'Egipte) en el regnat de Tiberi
 Vitrasi Pol·lió, prefecte d'Egipte en el regant de Claudi 
 Vitrasi Pol·lió, llegat a la Gàl·lia Lugdunense 
 Vitrasi Pol·lió, cònsol dues vegades, la segona el 176
 Trebel·li Pol·lió, historiador romà